Ekstasis – alias usato da Nicky Skopelitis, chitarrista statunitense di origine greca
 Ekstasis – album di Nicky Skopelitis del 1993
 Ekstasis – album di Julia Holter del 2012

Pagine correlate 
 Extasis